Stettenhof bezeichnet

 Stettenhof (Gemeinde Fels am Wagram), eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde Fels am Wagram im Bezirk Tulln in Niederösterreich
 Stettenhof (Mödingen), eine Einöde und Ortsteil der Gemeinde Mödingen im Landkreis Dillingen an der Donau in Bayern
 die deutsche Bezeichnung von Štětínov, einem Ortsteil von Sobotín (deutsch Zöptau) im Okres Šumperk im Olomoucký kraj in Tschechien
 deutsche Bezeichnung von Obora, Einschicht in der Gemeinde Nárameč, Okres Třebíč, Tschechien

Siehe auch:
 Stettenhofen